Lagoa Santa kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Lagoa Santa (ort), Minas Gerais, 
 Lagoa Santa, kommun i Minas Gerais
 Lagoa Santa (kommun i Brasilien, Goiás), 

Robotskapade Brasilienförgreningar